Phosphorchlorid steht für:
 Phosphor(II)-chlorid, PCl2 bzw. P2Cl4, ein leicht zersetzliches Öl
 Phosphortrichlorid, PCl3, eine farblose Flüssigkeit
 Phosphorpentachlorid, PCl5, ein kristalliner Feststoff